Macclesfield bezeichnet:

 Macclesfield, eine Stadt in England
 Macclesfield (North Carolina), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Macclesfield (South Australia), eine Ortschaft in Australien
 Macclesfield (Victoria), eine Ortschaft in Australien
 Macclesfield (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Macclesfield, einen britischen Verwaltungsbezirk

Siehe auch:
 Earl of Macclesfield, erblicher Adelstitel
 George Parker, 2. Earl of Macclesfield (1697?–1764), britischer Astronom und Präsident der Royal Society
 Thomas Parker, 6. Earl of Macclesfield (1811–1896), britischer Adliger und Politiker